

Sigle
 Elettroencefalografia
  Erneuerbare-Energien-Gesetz – Conto energia
  Europese Economische Gemeenschap – Comunità Economica Europea